Rafał Kuchta (ur. 1980) – polski narciarz, specjalista kombinacji norweskiej
 Rafał Kuchta (ur. 1986) – polski pływak